Cartesio – filosofo e matematico francese
 Cartesio – nome proprio maschile italiano
 Cartesio – satellite artificiale
 Cartesio – miniserie televisiva del 1973

Pagine correlate 
 Descartes